Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2015-2016 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2015-2016 ed il primo a livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2015-2016
 Eccellenza Basilicata 2015-2016
 Eccellenza Calabria 2015-2016
 Eccellenza Campania 2015-2016
 Eccellenza Emilia-Romagna 2015-2016
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2015-2016
 Eccellenza Lazio 2015-2016
 Eccellenza Liguria 2015-2016
 Eccellenza Lombardia 2015-2016
 Eccellenza Marche 2015-2016
 Eccellenza Molise 2015-2016
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2015-2016
 Eccellenza Puglia 2015-2016
 Eccellenza Sardegna 2015-2016
 Eccellenza Sicilia 2015-2016
 Eccellenza Toscana 2015-2016
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2015-2016
 Eccellenza Umbria 2015-2016
 Eccellenza Veneto 2015-2016

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: 15/05/16 (andata); 22/05/16 (ritorno)
Date finali: 05/06/16 (andata); 12/06/16 (ritorno)

Note

Collegamenti esterni